L'NBA Development League Most Improved Player Award è il premio conferito dalla NBA D-League al giocatore che più si è migliorato nel corso di una stagione.

A differenza degli altri riconoscimenti attribuiti dalla NBA D-League, questo è stato istituito solamente nel 2010.

Vincitori

Collegamenti esterni 

Rivelazione